Harden kan syfta på:

Personer

Geografi

Australien 

 Harden, ort, New South Wales, Harden, 
 Harden Shire, New South Wales,

Storbritannien 

 Harden, West Yorkshire, England, Bradford, 
 Harden, South Yorkshire – en ort i Barnsley, South Yorkshire, England
 Harden, West Midlands – en ort i Walsall, West Midlands, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar